

Населені пункти та їхні частини
 Скаржиці — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скаржиці — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Скаржиці — частина міста Заверці в Заверцянському повіті Сілезького воєводства

Примітки